Фонта́нная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Фонтанная улица — улица во Владивостоке.
 Фонтанная улица — улица в Волгограде.
 Фонтанная улица — улица в городе Волжском.
 Фонтанная улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Фонтанная улица — улица в городе Запорожье.
 Фонтанная улица — улица в Керчи.
 Фонтанная улица — улица в Николаеве Николаевской области.
 Фонтанная улица — улица в Херсоне.

См. также 
 Фонтанка (значения)